Ше́ридан () — фамилия ирландского происхождения, англизированная версия ирландской фамилии О'Сиридеин (O'Sirideáin, внук или потомок Шеридана), имя и топоним.

Носители фамилии 
 Шеридан, Беатрис (1934—2006) — мексиканская актриса и режиссёр.
 Шеридан, Дейв (род. 1969) — американский актёр-комик, сценарист, продюсер и музыкант.
 Шеридан, Джейми (род. 1951) — американский актёр.
 Шеридан, Джим (род. 1949) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Шеридан, Джон (род. 1964) — главный тренер клуба «Честерфилд».
 Шеридан, Кайлин (род. 1995) — канадская футболистка, голкипер.
 Шеридан, Киллиан (род. 1989) — ирландский футболист.
 Шеридан, Кирстен (род. 1976) — ирландский кинорежиссёр, кинооператор, сценарист, киномонтажёр, кинопродюсер и актриса.
 Шеридан, Клэр (1885—1970) — английская журналистка, писательница, скульптор.
 Шеридан, Кэти (род. 1986) — английская актриса, более известная своей ролью в комедийном сериале «Джинн в доме» телеканала Nickelodeon.
 Шеридан, Лиза (1974—2019) — американская актриса.
 Шеридан, Майк (род. 1991) — датский музыкальный продюсер электронной музыки.
 Шеридан, Мартин (1881—1918) — американский легкоатлет, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр.
 Шеридан, Мэри Дороти (1899—1978) — британский врач-педиатр, автор книг по педагогике младшего возраста.
 Шеридан, Николлетт (род. 1963) — британская актриса.
 Шеридан, Николь (род. 1975) — американская порноактриса.
 Шеридан, Ричард Бринсли (1751—1816) — британский (ирландский) драматург, поэт и политик.
 Шеридан, Роб (род. 1979) — американский графический дизайнер, режиссёр и фотограф, арт-директор группы Nine Inch Nails.
 Шеридан, Тай (род. 1996) — американский актёр.
 Шеридан, Тейлор (род. 1970) — американский актёр, сценарист и режиссёр.
 Шеридан, Томас (1719—1788) — английский актёр и писатель, отец Ричарда Бринсли Шеридана.
 Шеридан, Томми (род. 1964) — шотландский политик, социалист. Лидер движения «Солидарность».
 Шеридан, Тони (1940—2013) — английский музыкант, певец и гитарист.
 Шеридан, Филип (1831—1888) — американский военачальник, генерал армии.
 Шеридан, Энн (1915—1967) — американская актриса и певица.
Вымышленные
 Шеридан, Джон — персонаж «Вавилона-5».

Топонимы 
 Шеридан — город в штате Арканзас, США
 Шеридан — город в штате Вайоминг, США
  — город в штате Орегон, США
 Шеридан — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США
 Шеридан — округ в штате Вайоминг, США
 Шеридан — округ в штате Канзас, США
 Шеридан — округ в штате Небраска, США.
 Шеридан — округ в штате Монтана, США.
 Шеридан — округ в штате Северная Дакота, США.
 Шеридан Истейтс — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
  — мыс острова Элсмир (Канада).
  — тауншип в округе Логан, штат Иллинойс, США.

Прочее 
 M551 Шеридан — американский легкий танк.
 Шериданс — ликёр.

Примечания